Виктор Дмитриевич Тарасенко  — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, сапёр сапёрного взвода 101-го гвардейского Берлинского стрелкового полка, 35-й гвардейской Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, 4-й гвардейского стрелкового корпуса, 8-й гвардейской армии, 1-го Белорусского фронта, гвардии рядовой.

Биография 
Родился 18.02.1913 в с. Боцманово ныне Неклиновского района Ростовской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса в 1926. Работал рыбаком рыболовецкой артели рыбколхоза. В Красной Армии с мая 1943.

В боях Великой Отечественной войны с ноября 1943. Сапер 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Тарасенко 9—13.08.1944 под населённым пунктом Марьямполь (4 км севернее г. Гловачув, Польша) при отражении контратаки противника из автомата уничтожил 7 гитлеровцев, а 2 взял в плен. Участвовал в минировании переднего края обороны полка. Был ранен, но оставался в строю до конца работы. 24.08.1944 награждён орденом Славы 3 степени.
В ночь на 06.03.1945 близ г. Киц (Германия), рискуя жизнью, проделал проход в минных и проволочных заграждениях противника для штурмовой группы, сняв свыше 20 противотанковых и противопехотных мин. 05.05.1945 награждён орденом Славы 2 степени.
20.04.1945 у населённого пункта Оберсдорф (юго-восточнее г. Букков, Германия) проделал проход в заграждениях перед передним краем обороны противника. 24.04.1945 при форсировании канала Тельтов (г. Берлин, Германия) разминировал с саперами мост. Был ранен, но поле боя не покинул. 15.05.1946 награждён орденом Славы 1 степени.

В 1945 демобилизован. Вернулся в родное село. Трудился в рыбколхозе «Первомайский». Нагр. орд. Отечественной войны 1 ст., медалями, в том числе «За отвагу». Умер 10.9.1985.

Награды 
 Орден Славы 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1946 года)
 Орден Славы 2-й степени (приказ командующего 8 гвардейской армии от 05.05.1945 года)
 Орден Славы 3-й степени (приказ командира 35 гвардейской стрелковой дивизии от 24.08.1944 года)
 орден Отечественной войны 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 года)
 Медаль «За отвагу»
 Медали

Память

Примечания

Ссылки 
 Сайт Министерства обороны Российской Федерации
 Тарасенко Виктор Дмитриевич на сайте Герои страны

Сапёры Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы